STS-120 — космический полёт MTKK «Дискавери» по программе «Спейс Шаттл», для продолжения строительства Международной космической станции. Это 23-й полёт по программе МКС.

Экипаж 
 Памела Мелрой (Pamela Melroy) (3-й космический полёт), командир экипажа
 Джордж Замка (George Zamka) (1), пилот
 Скотт Паразински (Scott Parazynski) (5), специалист по программе полёта
 Даглас Уилок (Douglas Wheelock) (1), специалист по программе полёта
 Стефани Уилсон (Stephanie Wilson) (2), специалист по программе полёта
 Паоло Несполи (Paolo Nespoli) (1) (Италия), специалист по программе полёта, астронавт Европейского космического агентства.
 Дэниел Тани (2) — бортинженер 16-й экспедиции МКС (при старте)
 Клейтон Андерсон (1) — бортинженер 16-й экспедиции МКС (при посадке)

Памела Мелрой — вторая женщина-командир экипажа шаттла. Первой была Айлин Коллинз.
В экипаже «Дискавери» — три новичка космических полётов: Джордж Замка, Даглас Уилок и Паоло Несполи.

Паоло Несполи включён в состав экипажа в соответствии с соглашением между НАСА и космическим агентством Италии, по которому в Италии были изготовлены три многофункциональных транспортных модуля: «Леонардо», «Раффаэлло» и «Донателло».

Параметры полёта 
 Вес:
 Вес при старте: 
 Вес при приземлении: 
 Перигей: 
 Апогей: 
 наклонение: 51,6°
 Период обращения:

Цель 

Доставка и монтаж изготовленного в Италии соединительного модуля «Гармония». Модуль «Гармония», также как и модули «Юнити» и «Node 3», является соединительным узлом между исследовательскими, жилыми, шлюзовыми и функциональными модулями МКС. Модуль «Гармония» служит связующим звеном между американской лабораторией «Дестини», европейским исследовательским модулем «Колумбус» и японским исследовательским модулем «Кибо». «Колумбус» доставлен на орбиту в феврале 2008 года на шаттле «Атлантис» STS-122, «Кибо» планируется доставить в марте 2008 года на шаттле «Индевор» STS-123. На модуле «Гармония» будет установлен стыковочный модуль для американских шаттлов и стыковочный модуль для японских грузовых кораблей HTV. К модулю «Гармония» будут также пристыковываться многофункциональные грузовые модули.

Подготовка к полёту 

Впервые миссия STS-120 была запланирована на 2004 год. Экипаж был назван 12 декабря 2002 года: Джеймс Холселл (James Halsell) — командир, Алан Пойндекстер (Alan Poindexter) — пилот, Уэнди Лоуренс (Wendy Lawrence), Пирс Селлерс (Piers Sellers), Стефани Уилсон (Stephanie Wilson) и Майкл Форман (Michael Foreman). После катастрофы «Колумбии» планы всех полётов и состав экипажей были изменены. Окончательный состав экипажа для миссии STS-120 был назван 19 июня 2006 года.

16 апреля 2007 года, из-за задержки старта миссии «Атлантис» STS-117, руководство НАСА приняло решение о некоторых перестановках в очерёдности полётов шаттлов. Планировавшийся ранее для миссии STS-120 шаттл «Атлантис» заменён на шаттл «Дискавери».

См. также 

 Атлантис (шаттл)
 Спейс Шаттл
 Хронология пилотируемых космических полётов

Ссылки 
 Mission information
 infuture.ru Историческое рукопожатие между женщинами командирами.

Полёты по программе «Спейс Шаттл»